

Musica 
 Come on Over – album di Olivia Newton-John del 1976
 Come on Over – album di Shania Twain del 1997
 Come on Over – singolo di Shania Twain del 1999
 Come on Over – album dei Plain White T's del 2000
 Come on Over – singolo di Jessica Simpson del 2008
 Come on Over – singolo dei Royal Blood del 2014
 Come on Over (All I Want Is You) – singolo di Christina Aguilera del 2000

Cinema e televisione 
 Come on Over – film del 1922 diretto da Alfred E. Green
 Come on Over – serie televisiva del 2006